Stefan Adam Czarnecki (ur. 1889) – kapitan Wojska Polskiego, doktor prawa, adwokat i notariusz w Wejherowie, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1933)
 Stefan Czarnecki – członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stefan Czarnecki (ur. 1892) – starszy ułan 10 Pułku Ułanów Litewskich, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stefan Czarnecki (1893-1945) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stefan Jan Czarnecki (ur. 1895) – major artylerii Wojska Polskiego, inżynier mierniczy, kawaler Krzyża Walecznych
 Stefan Czarnecki (ur. 1897) – starszy ogniomistrz Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (6 czerwca 1931)
 Stefan Czarnecki – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 września 1932)
 Stefan Czarnecki – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (23 grudnia 1933)
 Stefan Czarnecki (1915–1940) – plutonowy podchorąży Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu, pośmiertnie mianowany podporucznikiem
 Stefan Jan Czarnecki (1918–2000) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Stefan Czarnecki (ur. 1920) – polski bokser, reprezentant Polski
Stefan Czarnecki – poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I kadencji

Przypisy